Olifantshoek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Zuid-Afrika

 Olifantshoek - Oorspronkelijke naam van Franschhoek
 Olifantshoek (Noord-Kaap)